Астерикс је француски серијал стрипова о древним Галима.

Појам Астерикс може да се односи на:
 Астерикс (лик), лика из стрипа
 Астерикс (сателит), први француски сателит